

Letteratura 
 Nord e Sud (North and South) – romanzo di Elizabeth Gaskell del 1855
 Nord e Sud (North and South) – romanzo storico di John Jakes del 1982
 Nord e Sud – rivista politica e culturale italiana

Televisione 
 North & South (North & South) – miniserie televisiva della BBC del 1975, tratta dal romanzo di Elizabeth Gaskell
 Nord e Sud (North and South) – miniserie televisiva statunitense del 1985, tratta dal romanzo di John Jakes
 Nord e Sud II (North and South, Book II) – miniserie televisiva statunitense del 1986, seguito di Nord e Sud
 Heaven & Hell: North & South, Book III – miniserie televisiva statunitense del 1994, seguito di Nord e Sud II
 Nord e Sud (North and South) – miniserie televisiva della BBC del 2004, tratta dal romanzo di Elizabeth Gaskell